Kråketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kråketjärnen (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Kråketjärnen (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Kråketjärnet, sjö i Färgelanda kommun,

Se även
Kråktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn